Принц Карл Филип, војвода од Вермланда (; рођен 13. маја 1979), пуног имена Карл Филип Едмунд Бертил (), једини је син краља Карла XVI Густафа и краљице Силвије од Шведске.

Карл Филип је био престолонаследник Шведске од свог рођења до 31. децембра 1979, када је промењен закон који је налагао да престо мора наследити најстарији мушки потомак, те је ту титулу преузела његова старија сестра Викторија. Од 1. јануара 1980. Карл Филип носи титуле шведског принца и војводе од Вермланда.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Титуле 
 13. мај 1979 — 31. децембар 1979: Његово краљевско височанство престолонаследник Шведске, војвода од Вермланда
 1. јануар 1980 — тренутно: Његово краљевско височанство принц Шведске, војвода од Вермланда

Извори

Спољашње везе 

 Престолонаследница Викторија  на званичној презентацији шведске краљевске породице

Рођени 1979.
Династија Бернадот
Швеђани
Шведска краљевска породица